Minima – nel sistema tonale occidentale, figura musicale (nota o pausa) il cui valore è la metà della semibreve, cioè 1/2,o 2/4
Minima – personaggio dei fumetti Disney
Minima! – manga di Machiko Sakurai
Minima – villaggio del Burkina Faso